

Astronomia 
 K9 – sottoclasse della classificazione stellare

Cinema 
 Un poliziotto a 4 zampe (K-9) – film di Rod Daniel del 1989

Codici 
 K9 – codice vettore IATA di Krylo Airlines

Informatica 
 AMD K9 – sigla di microprocessori della AMD
 K-9 Mail  – client di posta elettronica libero per Android

Musica 
 K 9 – sonata per clavicembalo e violino in sol maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, secondo il catalogo Köchel

Televisione 
 K-9 (o K9) – cani robot apparsi più volte nella serie televisiva Doctor Who
 K9 – Serie televisiva britannica per ragazzi, spin-off di Doctor Who.

Altro 
 K9 – designazione statunitense del cane poliziotto, basata sull'omofonia in lingua inglese tra K9 e canine (canino)
 K-9 – AA-4 Awl, missile aria-aria sovietico
K9 – cane di Marvin il Marziano

Sport 
 K9, soprannome dell'attaccante brasiliano della  Keirrison